Puchar Republiki Serbskiej w piłce siatkowej mężczyzn 2020 – 27. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Republiki Serbskiej zorganizowany przez Związek Piłki Siatkowej Republiki Serbskiej.

Rozgrywki składały się z dwóch rund wstępnych, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie.  jako obrońca tytuły rywalizację rozpoczynał od półfinałów.

Finał odbył się 21 listopada 2020 roku w hali sportowej Gimnazjum "Vaso Pelagić" w Brczku. Puchar Republiki Serbskiej po raz dziesiąty z rzędu zdobył , który w finale pokonał . Obaj finaliści zapewnili sobie udział w Pucharze Bośni i Hercegowiny.

MVP finału wybrany został Czarnogórzec Jovan Delić.

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Zobacz też 
 Puchar Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej mężczyzn (2020/2021)
 Puchar Federacji Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej mężczyzn (2020)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Republiki Serbskiej w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w piłce siatkowej
2020 w Bośni i Hercegowinie